Беттарини () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Беттарини, Роберто (род. 1947) — итальянский дипломат.
  (род. 1972) — итальянский футболист.